Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een Nederlandse vereniging ter bevordering van het welzijn van individu en samenleving
Nieuw Utrechts Toneel, een Nederlands theatergezelschap